In un sistema a memoria virtuale, il resident set è l'ammontare di memoria fisica effettivamente mappata nello spazio degli indirizzi di un processo. È una misura della memoria fisica attualmente consumata dal processo, ma è generalmente sovrastimata perché comprende anche tutte le librerie che il processo può aver aperto durante il suo funzionamento.

Voci correlate 
 Memoria virtuale

Gestione della memoria